Отрадненский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и / или административно-территориальных единиц в России.

Алтайский край 

 Отрадненский сельсовет Кытмановского района

Белгородская область 

 Отрадненский сельсовет Белгородского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Брянская область 

 Отрадненский сельсовет Брянского района (упразднён в 2012 году с преобразованием сельсоветов в сельские административные округа)

Волгоградская область 

 Отрадненский сельсовет Михайловского района

Воронежская область 

 Отрадненский сельсовет Новоусманского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Краснодарский край 

В 1994 году преобразованы в сельские округа.

 Отрадненский сельсовет Отрадненского района
 Отрадненский сельсовет Тихорецкого района

Ленинградская область 

 Отрадненский сельсовет Приозерского района (упразднён в начале 1990-х с преобразованием сельсоветов в волости)

Мордовия 

 Отрадненский сельсовет Чамзинского района

Новосибирская область 

 Отрадненский сельсовет Куйбышевского района

Ростовская область 

Упразднены в 2005 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения.

 Отрадненский сельсовет Багаевского района
 Отрадненский сельсовет Неклиновского района

Хабаровский край 

 Отрадненский сельсовет Вяземского района